Lliga polonesa de futbol (del seu nom en polonès Liga Piłki Nożnej), màxima competició de futbol de Polònia
 Xarxa de Baix Consum (del seu nom en anglès Low-Power Network), xarxa de telecomunicacions de llarg abast i baixa taxa de bits